Сибсельмаш в сезоне 2015—2016 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2015/2016.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Суперлиге команда «Сибсельмаш» заняла 10-е место, тем самым хоккеисты не приняли участие в серии плей-офф российского первенства. В розыгрыше Кубка России команда дошла до 1/4 финала, где уступила Динамо-Москве со счётом 4:8. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбрали лучшего хоккеиста прошедшего сезона, им стал Антон Шевцов, который набрал 313 очков, на втором месте Марко Херайярви — 304 очка, а на третьем — Никита Свиридов — 138. Лучший бомбардир в чемпионате России стал Артём Вшивков — 19 мячей.

Хронология событий 
 6 июля — 15 августа 2015 года команда провела в Новосибирске первый учебно-тренировочный сбор.

 17 — 30 августа 2015 года команда проводит в Кемерово второй учебно-тренировочный сбор, где сыграла три товарищеские игры с местным Кузбассом — 2:10 (Доровских, Анисимов), 4:4 (Исалиев (2), Вшивков, Новецкий), 4:5 (Вшивков (2), Шевцов, Исалиев).

 5 сентября 2015 года команда провела товарищеский матч со шведским Юсдалем — 4:3 (Вшивков (2), Исалиев, Новецкий).

 12 — 30 октября 2015 года в Кемерово проводится турнир «Кубок Кузбасса», где команда заняла 2-е место: Политех — 17:0 (Анисимов (6), Доровских (3), Ган (2), Дружков (2), Новецкий (2), Исалиев, Шубин), Кузбасс - 2 — 20:4 (Анисимов (6), Новецкий (3), Ган (2), Исалиев (2), Дружков (2), Вшивков (2), Шубин (2), Петров), Байкал-Энергия - 2 — 16:3 (Новецкий (5), Анисимов (3), Маврин (2), Ган (2), Вшивков, Дружков, Петров, Шевцов), Саяны-Хакасия — 9:4 (Доровских (2), Исалиев (2), Анисимов (2), Маврин, Дружков, Новецкий), Кузбасс — 1:6 (Анисимов)

 16 декабря 2015 года покинул команду полузащитник Антон Шевцов, который перешёл в Динамо-Москва.

  3 марта 2016 года «Сибсельмаш» завершил сезон, заняв в итоговом протоколе чемпионата России — 10-е место.

 12 и 18 марта 2016 года состоялись товарищеские матчи между "Сибсельмашем" и "Сибсельмашем-2", которые завершились победами основной команды — 13:1 и 5:2.

 16 марта 2016 года По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбрали лучшего хоккеиста прошедшего сезона, им стал вратарь Андрей Маслов, который набрал 459 очков, на втором месте Алексей Доровских — 307 очков, а на третьем — Рауан Исалиев — 198.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

9 тур

10 тур

11 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

21 тур

22 тур

25 тур

26 тур

28 тур

29 тур

30 тур

31 тур

32 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Кубок России

1 этап

Чемпионский кубок Эдсбюна

Группа В

Матч за 7-е место

Состав 

 Президент клуба — Виталий Попов
 Главный тренер — Олег Чубинский
 Тренеры — Андрей Кузнецов, Олег Молодцов, Олег Пшеничный

Сибсельмаш — 2 
Резервисты «Сибсельмаша» выступал в группе № 3 Высшей лиги, где занял 5-е место.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Состав 

 Главный тренер — Сергей Рогулёв

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2015/2016
 Кубок России по хоккею с мячом 2015
 Кубок чемпионов по хоккею с мячом 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибсельмаш»